

Амурская область 

 Новоалексеевский сельсовет Завитинского района, упразднён в 2006 году.

 Новоалексеевский сельсовет Ивановского района, упразднён в 2021 году.